Polverizzazione – riduzione in polvere
Nebulizzazione – quando riferito a un liquido
Polverizzazione catodica (o sputtering)